Nova kan syfta på:

 Nova Lund – ett köpcentrum på Pilsåker i västra delen av Lund
 Aktionsgrupp NOVA – polismyndigheten i Stockholms offensiva aktionsgrupp mot grov organiserad brottslighet och nyrekrytering till kriminella nätverk
 Nova II – Stockholmspolisens projekt mot grov organiserad brottslighet

Astronomi 
 Nova – en stjärna, vanligtvis en vit dvärg, som under en period ökar sin ljusstyrka kraftigt
 Supernova – en exploderande stjärna

Populärkultur 
 Nova (musikgrupp) – ett dansband
 Nova – namnet på en musikgrupp i Eurovisionsschlagerfestivalen 1973 för att ej förväxlas med landet Malta, se Malta (musikgrupp)
 Nova (TV-program) – ett vetenskapsmagasin i Sveriges Television
 Nova (roman) – roman av Samuel R. Delany
 Nova Awards – Brittiskt litterärt pris inom science fiction
 Nova science fiction – svensk litterär tidskrift
 Nova-trilogin – tre böcker av författaren William S. Burroughs

Personer 
 Nova – artistnamn för brottaren Mike Bucci
 Aldo Nova (född 1956), kanadensisk musiker
 Ana Nova, (född 1975) tysk porrskådespelare
 Heather Nova (född 1967), artist
 Nova Miller (född 2001), svensk sångerska
 Nikki Nova (född 1978), amerikansk porrskådespelare
 Yulia Nova, (född 1982) Rysk erotisk modell

Fordon 
 Chevrolet Nova – bilmodell från GM-ägda Chevrolet.
 Vauxhall Nova – varumärket som användes för Opel Corsa i Storbritannien

Geografi

Estland 

 Nõva, ort, Lääne län, Nõva vald,

Kanada 

 Nova Scotia – en provins 

Robotskapade Estlandförgreningar